Мате Катона (; 22 июня 1997, Шопрон, Венгрия) — венгерский футболист, защитник клуба «Ференцварош». Выступает за «Кечкемет» на правах аренды.

Клубная карьера 

Катона — воспитанник клубов МТК. 17 июля 2016 года в матче против «Вашаша» он дебютировал в чемпионате Венгрии. По итогам сезона клуб вылетел из элиты. 29 октября 2017 в поединке против «МТЕ 1904» Мате забил свой первый гол за МТК.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 HLSZ 
 Máté Katona at Footballdatabase

Футболисты Венгрии
Игроки ФК МТК